L'édition 2018 du tournoi de tennis de Bogota se déroule du 9 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Anna Karolína Schmiedlová remporte l'épreuve en simple, Dalila Jakupović et Irina Khromacheva celle en double.

Lauréates 
Anna Karolína Schmiedlová remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Lara Arruabarrena.

En double, Dalila Jakupović et Irina Khromacheva remportent le titre ensemble en battant en finale Mariana Duque Mariño et Nadia Podoroska. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Bogota
Sport en Colombie en 2018
Tennis en avril 2018